El término respiración puede referirse a:

 Respiración, generalidades del término
 la ventilación pulmonar, el proceso fisiológico en el que alternan el llenado de los pulmones y su vaciado;
 el mecanismo de la respiración, la habilidad que tiene un individuo para intercambiar aire entre sus pulmones y la atmósfera exterior;
aparato respiratorio, un sistema encargado de realizar el intercambio gaseoso en los animales;
 la respiración vegetal, un fenómeno biológico de intercambio de gases entre la planta y su ambiente;
 la respiración celular, una parte del metabolismo celular en la cual energía es liberada de manera controlada;
 la respiración aerobia,
los animales son lindos

 la respiración anaerobia, un tipo de respiración celular sin intervención del oxígeno;
 la respiración organísmica, el conjunto de procesos por los que el organismo intercambia gases con su ambiente y los distribuye a las células; o
 la '''fisiología respiratoria
También existen muchos tipos de respiración a continuación diremos cuales son 
La respiración humana 
La respiración de animales 
La respiración de plantas 
La respiración del chicloso